Ljubač (Dubrovnik), een plaats in de Kroatische gemeente Dubrovnik
 Ljubač (Knin), een plaats in de Kroatische gemeente Knin
 Ljubač (Ražanac), een plaats in de Kroatische gemeente Ražanac